Бел има више значења:
 Округ Бел (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Бел (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Бел (Оклахома), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Оклахома
 Бел (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Бел (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Бел (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида
 Бел (Западна Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Бел (Мендиг), је општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат
 Бел (Немачка), је општина у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн
 Бел (Хунсрик), је општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат
 Бел ет Улфор, је насеље и општина у североисточној Француској у региону Север-Па д Кале, у департману Па де Кале која припада префектури Булоњ сир Мер

Особе 
 Џејми Бел, британски глумац
 Гертруда Бел, енглеска књижевница, археолог и шпијун
 Кристен Бел, америчка глумица и певачица
 Лоренс Дејл Бел, амерички ваздухопловни пионир

Остало 
 Бел (јединица),
 Бел хеликоптери,
 Бел (Вавилонија), митолошка личност
 Бел (митологија), име неколицине источних владара из грчких митова
 Бел (филм из 2013), британски филм
 Бел (Лепотица и звер)